Сма́зочные материа́лы — твёрдые, пластичные, жидкие и газообразные вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники, промышленных машин и механизмов, а также в быту для снижения износа, вызванного трением.

Назначение и роль смазочных материалов (смазок и масел) в технике 

Смазочные материалы широко применяются в современной технике, с целью уменьшения трения в движущихся механизмах (двигатели, подшипники, редукторы, и.т д), и с целью уменьшения трения при механической обработке конструкционных и других материалов на станках (точение, фрезерование, шлифование и т. д.). В зависимости от назначения и условий работы смазочных материалов (смазок), они бывают твёрдыми (графит, дисульфид молибдена, иодид кадмия, диселенид вольфрама, нитрид бора гексагональный и т. д.), полутвёрдыми, полужидкими (расплавленные металлы, солидолы, консталины и др), жидкими (автомобильные и другие машинные масла), газообразными (углекислый газ, азот, инертные газы).

Виды и типы смазочных материалов 
В зависимости от характеристик материалов кинематической пары, для смазки могут быть использованы жидкие (например, минеральные, синтетические и полусинтетические масла) и твёрдые (фторопласт, графит, дисульфид молибдена) вещества.

По материалу основы смазки делятся на:
 минеральные — в их основе лежат углеводороды, продукты переработки нефти
 синтетические — получаются путём синтеза из органического и неорганического (например, силиконовые смазки) сырья
 органические — имеют растительное происхождение (например: касторовое масло, пальмовое масло)

Смазки могут иметь комбинированную основу.

Классификация 
Все жидкие смазочные материалы делятся на классы по вязкости (классификация SAE для моторных и трансмиссионных масел, классификация ISO VG (viscosity grade) для промышленных масел), и на группы по уровню эксплуатационных свойств (классификации API, ACEA для моторных и трансмиссионных масел, классификация ISO для промышленных масел).

По агрегатному состоянию делятся на:
 твёрдые,
 полутвёрдые,
 полужидкие,
 жидкие,
 газообразные.

По назначению:
 Моторные масла — применяемые в двигателях внутреннего сгорания.
 Трансмиссионные и редукторные масла — применяемые в различных зубчатых передачах и коробках передач.
 Гидравлические масла — применяемые в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах.
 Пищевые масла и жидкости — применяемые в оборудовании для производства пищи и упаковки, где есть риск загрязнения продуктов смазывающим веществом.
 Промышленные масла (текстильные, для прокатных станов, закалочные, электроизоляционные, теплоносители и многие другие) — применяемые в самых разнообразных машинах и механизмах с целью смазывания, консервации, уплотнения, охлаждения, выноса отходов обработки и др.
 Электропроводящие смазки (пасты) — применяемые для защиты электрических контактов от коррозии и снижения переходного сопротивления контактов. Электропроводящие смазки изготавливаются консистентными.
 Консистентные (пластичные) смазки — применяемые в тех узлах, в которых конструктивно невозможно применение жидких смазочных материалов.

См. также 
 Смазочно-охлаждающие жидкости
 Трибология
 Лубрикант
 Eurol B.V.
 Фторопласты
 Нефтяные масла
 Твердые технологические смазки

Ссылки 

 Ильченко Андрей. Смазывание подшипников качения. 2008
 API 1509, Engine Oil Licensing and Certification System, 15th Edition, 2002. Appendix E, API Base Oil Interchangeability Guidelines for Passenger Car Motor Oils and Diesel Engine Oils (revised)
 Справочник по смазочным материалам
 Boughton and Horvath, 2003, Environmental Assessment of Used Oil Management Methods, Environmental Science and Technology, V38
 I.A. Inman. Compacted Oxide Layer Formation under Conditions of Limited Debris Retention at the Wear Interface during High Temperature Sliding Wear of Superalloys, Ph.D. Thesis (2003), Northumbria University 
 Mercedes-Benz oil recommendations, extracted from factory manuals and personal research
 Lubricant Additives: Chemistry and Applications, Leslie R. Rudnick, CRC Press

Антифрикционные материалы